Wilhelmina van Pruisen kan zijn:
 Frederika Sophia Wilhelmina van Pruisen (1709-1758), beter bekend als de markgravin van Bayreuth. 
Frederica Sophia Wilhelmina van Pruisen (1751-1820), echtgenote van stadhouder Willem V van Oranje-Nassau
Frederica Louisa Wilhelmina van Pruisen (1774-1837), echtgenote van koning Willem I der Nederlanden